Gaylor Curier (né en 1992), joueur de basket-ball français ;
 Mickaël Antoine-Curier (né en 1983), footballeur français ;
 Olivier Curier (né en 1986), coureur cycliste français.

Voir aussi